Cornellà de Llobregat, een plaats in de Catalaanse provincie Barcelona
Cornellà Centre (metrostation), het centraal station van Cornellà
UE Cornellà, een voetbalclub uit Cornellà
Estadi Cornellà-El Prat, een voetbalstadion in Cornellà
Cornellà del Terri, een gemeente in de Catalaanse provincie Gerona
Argyresthia cornella, een nachtvlinder